Ángeles kan syfta på följande platser:

Costa Rica 

 Ángeles (ort i Costa Rica), Heredia,

Mexiko 

 Bahía de los Ángeles (ort i Mexiko), Baja California, Ensenada,

Se även
 Angeles

Robotskapade Costa Ricaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar